"Everglades" pode ser:
 Everglades, região da Flórida
 Everglades (Flórida), cidade
 Parque Nacional Everglades

Desambiguações de topônimos